peut désigner :
 New Road Team, un club népalais de football.
 New Road, un stade anglais de cricket.
 New Road, une ancienne route située à Londres.